Scheirl ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Hans Scheirl (* 1956), österreichischer Konzept-, Mixed-Media und Videokünstler
 Michael Scheirl (* 1953), österreichischer Maler